W Bośni i Hercegowinie
 Mahala – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Breza
 Mahala (gmina Osmaci) – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Osmaci
 Mahala (gmina Rogatica) – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Rogatica

 W Czarnogórze
 Mahala (gmina Bijelo Polje) – wieś w gminie Bijelo Polje
 Mahala (gmina Podgorica) – wieś w gminie Podgorica

 Inne
 Mahala Wynns – polityk, wicegubernator Turks i Caicos